Cheilonis (dochter van Leotychidas), een Spartaanse koningin, de vrouw koning Akratos I
Cheilonis (dochter van Leonidas), een Spartaanse koningin, de vrouw van koning Cleombrotus II

Spartaan